Амесдорф () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Зальцланд. Подчиняется управлению Штасфурт.  Население составляет 812 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 11,91 км². Официальный код  —  15 3 52 001.

Ссылки

Города Саксонии-Анхальт